Rimann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rimann (1870–?), deutscher Gartenbauarchitekt und Fachschriftsteller
 Eberhard Rimann (1882–1944), deutscher Geologe und Hochschullehrer an der TH Dresden
 Jürgen Rimann (1945–2006), deutscher Vexillologe und Heraldiker

Siehe auch:
 Riemann
 Ryman
 Rymann